Николай Фёдорович Пилипецкий (15.09.1931) — советский и российский учёный в области физики.

Биография 
Окончил Благовещенское речное училище (1952). В 1952-1955 гг. диспетчер в Ленском речном пароходстве.

Окончил физический факультет МГУ (1962) и его аспирантуру (1965). 

С 1965 г. в Институте проблем механики РАН, руководитель группы, с 1971 г. заведующий лабораторией.

Кандидат физико-математических наук (1971, тема диссертации «Световое разрушение прозрачных диэлектриков»)

Научные интересы 
В 1965 году совместно с А. Р. Рустамовым впервые наблюдал предсказанное советским физиком-теоретиком Г. А. Аскарьяном в 1961 году явление самофокусировки света.

Библиография 
Обращение волнового фронта. (Соав.
Б. Я. Зельдович, В. В. Шкунов)
«Наука», Глав. ред. физико-математической лит-ры, 1985 — 246 с.

Награды и премии 
Ленинская премия в составе коллектива
Аскарьян, Гурген Ашотович, ст. н. с., Луговой, Владимир Николаевич, ведущий н. с., Коробкин, Владлен Васильевич, зав. отделом ИОФАН; Таланов, Владимир Ильич, зав. отделом ИПФАН; Пилипецкий, Николай Фёдорович, зав. лабораторией ИПМех АН; Сухоруков, Анатолий Петрович, зав. отделением МГУ имени М. В. Ломоносова, — за открытие и исследование эффектов самофокусировки волновых пучков.

Примечания

Ссылки 
 http://istmat.info/files/uploads/41603/7_mezhdunarodnye_konkursy_i_festivali_sportivnye_sorevnovaniya_biograficheskie_spravki.pdf 

Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники Института проблем механики РАН